Флаг сельского поселения Бори́совское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Борисовское Можайского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 25 марта 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3973.

Флаг муниципального образования «Сельское поселение Борисовское» Можайского муниципального района Московской области составлен на основании герба сельского поселения Борисовское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба: в серебряном поле червлёная мурованная стена (без зубцов), завершённая тремя зубчатыми с остроконечной кровлей и сквозным окном каждая башнями, из которых средняя выше и продета (выше окна) сквозь золотую корону о трёх видимых листовидных зубцах».

Обоснование символики 
Административный центр сельского поселения Борисовское — село Борисово, расположено в 10 км от Можайска, в верховьях реки Протва. В 1585 году здесь, на дальних подступах к столице развернулось сооружение знаменитой каменной Борисоглебской церкви. Она строилась на высоком мысу и была окружена валом и рвом. На отдельном высоком холме, на берегу Протвы была заложена крепость. Крепость защитили с одной стороны высокой насыпной земляной дамбой, а с другой стороны — глубоким рвом. Небольшая, но сильно укреплённая крепость, совместно со стоявшей неподалёку церковью, выполнявшей благодаря своей высоте (74 м) сторожевые функции, доказала свою неприступность. Польский королевич Владислав не смог взять её ни в 1609, ни в 1618 годах. Образовавшийся вокруг церкви и крепости (замка) Борисов-городок становится резиденцией Бориса Годунова (царствовавшего с 1598 по 1605 год). Однако, будучи хорошо укреплённым, он в тяжёлые годы Смутного времени выполнял также роль форпоста Можайска и Московского княжества.

Славная история Борисов-городка, предшественника села Борисова, отражена на флаге сельского поселения.

Мурованная (кирпичная) стена с тремя башнями аллегорически отражает бывшую крепость, а царская корона, надетая на среднюю башню — символически отражает принадлежность этой крепости царю Борису Годунову. Крепость — символ защиты и охраны. Символика короны многозначна:

— символ божества, торжества, возвышения;

— символ достоинства, славы, чести;

— символ победы, награды;

— символ монархии, империи, царственности;

— символ власти, богатства, превосходства.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника, труда.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Примечания 

Флаги с изображением корон
Флаги с изображением крепости